Batalla del Dombás puede referirse a:
 Batalla del Dombás (1942), fue un enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en el frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial.
 Batalla del Dombás (2014), es una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de Ucrania como reacción contraria al Euromaidán.
 Batalla del Dombás (2022), es una ofensiva militar en la invasión rusa de Ucrania de 2022 por el control del este de Ucrania.